Denumirea de Baar se poate referi la:
 Baar, comună în landul Renania-Palatinat, Germania;
 Baar, comună în districtul Aichach-Friedberg, landul Bavaria, Germania;
 Baar, denumirea germană a satului Bár, județul Baranya, Ungaria.